Jedynki kobiet – druga konkurencja, w której zostały rozdane medale w saneczkarstwie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Pjongczangu.

Zawodniczki o medale olimpijskie walczyły od 12 do 13 lutego na torze Alpensia Sliding Centre  umiejscowionym w Pjongczangu. 

Mistrzostwo olimpijskie z 2014 roku obroniła reprezentantka Niemiec Natalie Geisenberger. Druga była jej rodaczka Dajana Eitberger, a brąz wywalczyła Kanadyjka Alex Gough.

W zawodach wzięły udział dwie Polki - Ewa Kuls-Kusyk była 20, a Natalia Wojtuściszyn 25.

Terminarz

Wyniki

Bibliografia 
 

Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018